Уткарма () — деревня в Аромашевском районе Тюменской области России, входит в состав Новопетровского сельского поселения.

Находится на берегу реки Вагай. Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Аромашевского района